Die Delaware Investments US Open 2012 fanden vom 6. bis 12. Oktober 2012 in Philadelphia, Pennsylvania in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Wertungskategorie World Series Gold. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie WSA Gold 60.

Titelverteidiger Amr Shabana unterlag im Viertelfinale in der Neuauflage des Vorjahresfinals Nick Matthew in fünf Sätzen. Im Endspiel besiegte Ramy Ashour, der bereits 2009 das Finale erreichte, seinen Kontrahenten Grégory Gaultier mit 11:4, 11:9 und 11:9. Bei den Damen blieb Nicol David siegreich, sie bezwang im Finale Raneem El Weleily mit 14:12, 8:11, 11:7 und 11:7. Titelverteidigerin Laura Massaro scheiterte im Halbfinale an El Weleily in fünf Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. In der Damenkonkurrenz traten 16 Spielerinnen an, von denen ebenfalls acht gesetzt wurden. Von den übrigen acht Plätzen waren vier für Qualifikantinnen vorgesehen. Per Wildcard erhielten Christopher Gordon und Kristen Lange einen Startplatz im jeweiligen Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 115.000 US-Dollar bei den Herren und 70.000 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2012/13
WSA World Tour 2012/13
2012
Squashturnier in Philadelphia